Опан — топоним:
 Опан — община в Болгарии.
 Опан — село в Болгарии.
 Опан — река в России, протекает в Сунском районе Кировской области.
 Опан — деревня в России, в Сунском районе Кировской области.
Опан (до 2018 г. — Антоновка) — село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана.